Клавдия Марцелла Младшая () (40 до н. э., Рим — не ранее 10 до н. э.) — дочь Октавии Младшей, племянница Августа.

Биография

Происхождение 

Клавдия Марцелла родилась в семье консула 50 до н. э. Гая Клавдия Марцелла Младшего, происходившего из плебейской ветви Марцеллов древнего рода Клавдиев, восходящего к Марку Клавдию Марцеллу, завоевателю Сиракуз во время второй Пунической войны, и его жены, Октавии Младшей, родной сестры Октавиана.

В 54 до н. э. Цезарь чуть было не расстроил этот брак, намереваясь предложить Октавию Помпею, однако Помпей отаказался и семья была сохранена.

Клавдия Марцелла родилась уже после смерти своего отца в конце 40 года до н. э.

Первый брак 

Около 25 до н. э. Клавдия Марцелла вышла замуж за Гая Клавдия Пульхра, сына Аппия Клавдия Пульхра из патрицианского рода Клавдиев Пульхров, консула 12 до н. э., который в 13 или 14 до н. э. был усыновлен в род Валериев Мессал и получил имя Марк Валерий Мессала Барбат Аппиан.

До усыновления, ок. 15 до н. э., у пары родилась девочка — Клавдия Пульхра, позднее ставшая третьей женой Публия Квинтилия Вара. Незадолго до смерти Марка Валерия Мессала, скончавшегося в год своего консульства, у Клавдии Марцеллы родился сын — Марк Валерий Мессала Барбат, отец Мессалины, супруги императора Клавдия.

Второй брак 

После смерти первого мужа Клавдия Марцелла выходит замуж за Павла Эмилия Лепида, консула-суффекта 34 до н. э. и цензора 22 до н. э. и ок. 10 до н. э. рожает сына — Павла Эмилия Регилла.

Дальнейшая судьба Клавдии Марцеллы неизвестна.

Литература 
 Корнелий Тацит. Анналы, IV, 52
Светоний. Жизнь двенадцати цезарей. Клавдий, 26
 Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Антоний, 87
 Дион Кассий. Римская история, XLVIII, 31 (3)
 , 
 Syme R. The Augustan aristocracy. Oxford, 1986

Ссылки 
 Родословная таблица семьи Августа на портале Ancientrome 
 

Юлии-Клавдии
Женщины Древнего Рима
Посмертные дети
Клавдии Марцеллы
Умершие в I веке